A Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba tem como lema por lema a trilogia Trabalho, Justiça e Bem Estar Social, foi fundada em 24 de agosto de 1927 e regularizada em dia 14 de maio de 1928 e é filiada a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. 

Recebeu o nome inícial de Grande Loja Symbolica Escoceza Soberana para o Estado da Paraíba, depois modificado para Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba. A sua Constituição foi promulgada em 3 de junho de 1930. Na época da fundação estavam ativas no estado da Paraíba cinco lojas: a Regeneração do Norte, Branca Dias, Sete de Setembro e Padre Azevedo em João Pessoa e em Campina Grande a Regeneração Campinense.

Ao lado das que foram criadas no Amazonas, Pará, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, é uma das seis Grandes Lojas pioneiras no Brasil. É filiada a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil.

Ligações externas 
 
 
 

Obediências maçônicas do Brasil
Organizações da Paraíba